

Кабанбай — село, Алакольський район, Жетисуська область
 Кабанбай — аул, Тарбагатайський район, Східноказахстанська область
 Кабанбай — село, Тюлькубаський район, Туркестанська область
 Кабанбай — село, Бестерецький сільський округ, Урджарський район, Абайська область
 Кабанбай — село, Кабанбайський сільський округ, Урджарський район, Абайська область